Pari steht für:
 Pari, einen Begriff in Bezug auf Wertpapiere
 den Autonomen Kreis Pari der Tibeter, siehe Tianzhu
 Pari (Toskana), einen Ortsteil von Civitella Paganico in der Toskana
 Pári, ein Ort in Ungarn 
 Pari (Ethnie), eine Ethnie in Papua-Neuguinea
 Pari (Südsudan), Ethnie im Südsudan
 Parī, ein feenähnliches Wesen der iranischen Mythologie
 Pari (Film), einen Film von Siamak Etemadi aus dem Jahr 2020

Pari ist der Familienname folgender Personen:
 Claudio Pari (1574 – nach 1619), sizilianischer Komponist
 Fausto Pari (* 1962), italienischer Fußballspieler
 Mati Pari (* 1974), estnischer Fußballspieler

PARI steht für:
 People’s Archive of Rural India, indisches gemeinnütziges und digitales Archiv
 PARI/GP, ein Computeralgebra-Paket
 Philippine Association of the Record Industry, philippinischer Verband der Musikindustrie

Siehe auch:
 El Parí
 Pari-Haupapa-Kliffs, Kliffs im Viktorialand, Antarktika